Нагата () — японская фамилия. Известные носители:

 Нагата, Кацухико (род. 1973) — японский борец греко-римского стиля и боец ММА.
 Нагата, Масаёси (1927—2008) — японский математик.
 Нагата, Мицуру (род. 1983) — японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Урава Ред Даймондс».
 Нагата Тэцудзан (1884—1935) — японский политический и военный деятель.
 Нагата, Хироси (1907—1961) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.

 Нагата-тё — один из кварталов Токио, расположенный в специальном районе Тиёда.